A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női maratonfutás versenyszámát 2021. augusztus 7-én rendezték Szapporoban. Az aranyérmet a kenyai Peres Jepchirchir nyerte 2:27:20-as idővel.

A kvalifikáció során 2:29:30 másodperc volt a szintidő.

Az eredeti tervek szint a mezőny 2021. augusztus 7-én reggel 07:00-kor rajtolt volna Szapporoban, azonban a várható hőség miatt egy órával előrébb hozták a startot. Így is 25 °C-ban indult a mezőny, ami 08:30-ra a célba érésre 29 °C-ra emelkedett. A város utcáin kijelölt 42 195 méteres útvonal rajtja és célja is a város központjában lévő Odori Parkban volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények 
Az időeredmények óra:perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Jegyzetek

Források 

Nmaraton